Portes (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Portes (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon